HMS Rodney può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Rodney (1884) – nave da battaglia della Classe Admiral
HMS Rodney (29) – corazzata della Classe Nelson